Фотосистема может означать:
 Фотосистема — фотоаппарат модульной конструкции.
 Фотосистема (биология) — белковый суперкомплекс, который осуществляет первичные фотохимические реакции фотосинтеза, в том числе:
 Фотосистема I — второй функциональный комплекс электрон-транспортной цепи хлоропластов.
 Фотосистема II — первый функциональный комплекс электрон-транспортной цепи хлоропластов.